Questa è la prima edizione del torneo.

In finale Ivan Sabanov e Matej Sabanov hanno sconfitto Evan King e Mitchell Krueger con il punteggio di 6–1, 3–6, [12–10].

Teste di serie 

  Ivan Sabanov /  Matej Sabanov (campioni)
  Luke Johnson /  Sem Verbeek (semifinale)

  Alex Bolt /  Rinky Hijikata (primo turno) 
  Shinji Hazawa /  Yuta Shimizu (quarti di finale)

Wildcard 

  Martin Breysach /  Zsombor Velcz (primo turno)

  Toby Kodat /  Cooper Williams (quarti di finale)

Alternate 

  Gabriel Décamps /  Alexandre Müller (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Texas Tennis Classic 2023